Modi kan syfta på:
 Narendra Modi, en indisk politiker
 Módi, en bergstopp på Kreta i Grekland
 Moch (ö i Mikronesiens federerade stater, Chuuk, Moch Municipality)